Blomstedt est le patronyme de :
 Aulis Blomstedt, architecte finlandais ;
 Herbert Blomstedt, chef d'orchestre suédois naturalisé américain ;
 Jussi Blomstedt, né Jussi Jalas, chef d'orchestre finlandais ;
 Pauli Blomstedt, architecte finlandais ;
 Rafael Blomstedt (1885 -1950), architecte ;
 Väinö Blomstedt, artiste finlandais ;
 Yrjö Blomstedt, architecte et ethnologue finlandais.

Homonymie de patronyme suédois